Trawniki ist der Name folgender Orte in Polen:
 Trawniki, Ort der Landgemeinde Smyków in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Trawniki, Ort der Landgemeinde Drwinia in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Trawniki, Ort in der Woiwodschaft Lublin; Sitz der:
 Gmina Trawniki, Landgemeinde in der Woiwodschaft Lublin
 Trawniki, seit 2014 auch Trawnig in der Woiwodschaft Oppeln
 Trawniki, Ort der Landgemeinde Lubomia in der Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Zwangsarbeitslager Trawniki (Trawniki, Trawniki-Männer) in Trawniki, Lublin